О́лаф Ма́ршалл (; 19 марта 1966, Торгау, ГДР) — немецкий футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
Первым клубом Маршалла был местный «Хеми». Затем он перешёл в лейпцигский «Локомотив», где до 1983 года играл за юношеские команды. Маршалл играл за «Локомотив» до 1990 года. После объединения Германии Маршалл перешёл в австрийский клуб «Адмира Ваккер».

В 1993 году Маршалл перешёл в дрезденское «Динамо». Проведя сезон в этом клубе и став лучшим бомбардиром сезона в клубе, он помог «Динамо» избежать вылета из Бундеслиги.

В 1994 году он перешёл в «Кайзерслаутерн». За 8 сезонов в клубе Маршалл в 160 играх Бундеслиги забил 59 голов, зарекомендовав себя одним из лучших нападающих Бундеслиги. Последним клубом Маршалла был дубайский «Аль-Наср», после которого он в 2002 году завершил карьеру.

Национальная 
После чемпионского сезона 1997/98, в котором Маршалл забил 21 гол, он был вызван в сборную Германии на чемпионат мира 1998 года. Всего за сборную Германии Маршалл провёл 13 игр, забив 3 мяча.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Fussballdaten.de
 
 Профиль на Lok-Leipzig-db.com

Футболисты ГДР
Футболисты Германии
Игроки сборной ГДР по футболу
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Лейпциг»
Игроки ФК «Адмира/Ваккер»
Игроки ФК «Динамо» Дрезден
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Аль-Наср» Дубай